La finale del campionato europeo di calcio 1960 si tenne il 10 luglio 1960 al Parco dei Principi di Parigi tra le nazionali di  e  e fu vinta dai primi con il punteggio di 2-1.

Le squadre

Antefatti 
L'Unione Sovietica batte 3-1 ed 1-0 l'. Ai quarti di finale l'URSS vince a tavolino contro la  per il rifiuto di giocare in terra sovietica. 

La Jugoslavia dopo il 2-0 alla  pareggia 1-1 a Sofia. Ai quarti di finale, contro il , dopo aver perso 2-1 in trasferta vince 5-1 il ritorno casalingo.

Cammino verso la finale 
In semifinale l'Unione Sovietica batte la  e gli slavi battono 5-4 la  padrona di casa.

Tabella riassuntiva del percorso 
Note: In ogni risultato sottostante, il punteggio della finalista è menzionato per primo.

Tabellino

Voci correlate 
 Campionato europeo di calcio 1960
 Nazionale di calcio dell'Unione Sovietica
 Nazionale di calcio della Jugoslavia

Campionato europeo di calcio 1960
 
Finale 1960
Finale 1960
Competizioni calcistiche a Parigi